Die Basketball-Afrikameisterschaft der Damen 1981, die siebte Basketball-Afrikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 5. und 13. September 1981 in der senegalesischen Hauptstadt Dakar statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Senegals, die zum vierten Mal, dazu noch ungeschlagen, in Folge den Titel erringen konnte. Im Finale konnte Zaire geschlagen werden. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus Zaire und Angola am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) zu je vier Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere der jeweiligen Gruppe genau einmal, sodass jede Mannschaft drei Spiele absolvierte (insgesamt wurden 12 Spiele absolviert). Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften zogen in das Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Die Drittplatzierten spielten um Platz fünf und die Viertplatzierten um Platz sieben.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Gruppe B

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1981 African Championship for Women – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()
 Ergebnisse auf the-sports.org ()

1981
Afrikameisterschaft 1981
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Dakar
Frauenbasketballwettbewerb